Cecilia Vega (Clermont-Ferrand, 2 de fevereiro de 1977) é uma atriz pornográfica francesa.

Prêmios e indicações

 2009: Hot d'Or (vencedora) – Best French Female Performer
 2009: AVN Award (nomeada) – Best Sex Scene in a Foreign Shot Production - Ass Traffic 5
 2009: AVN Award (nomeada) – Female Foreign Performer of the Year
 2010: AVN Award (nomeada) – Female Foreign Performer of the Year
 2010: AVN Award (nomeada) – Best Group Sex Scene - The Brother Load
 2010: AVN Award (nomeada) – Best Double Penetration Sex Scene - Slutty & Sluttier 9

Ligações externas 

 

Atores pornográficos da França